Menaka steht für:

 Ménaka, eine Stadt im nördlichen Mali
 Ménaka (Kreis), den Landkreis der Stadt Ménaka

in der indischen Mythologie:
 Menaka (Apsara), eine der Apsaras, Mutter der Shakuntala

Menaka ist der Name von:
 Lasitha Menaka (* 1987), sri-lankischer Badmintonspieler

Siehe auch
 Mena
 Meñaca